Chesbro ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Chesbro (1874–1931), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tommy Chesbro (1939–2006), US-amerikanischer Ringer und Trainer